Europejska F3 Open Sezon 2010  – dziesiąty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył 31 października na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Marco Barba, a wśród zespołów – libańska ekipa Cedars Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2011 został zatwierdzony 18 grudnia 2009 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się nowa runda na torze Brands Hatch.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar F306/300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Euroformula Open Championship
2010 w sportach motorowych
2010 w Europie